Giōrgos Geōrgiadīs – calciatore greco nato nel 1972
 Giōrgos Geōrgiadīs – calciatore greco nato nel 1987